bł. Walenty (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Walentyn Paquay (1828–1905) – belgijski franciszkanin
 bł. Walenty Palencia Marquina (1871–1937) – hiszpański ksiądz, męczennik

Zobacz też:
 Święty Walenty (ujednoznacznienie)